Danielsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten von Amerika:

 Danielsville (Alabama)
 Danielsville (Georgia)
 Danielsville (Montana)
 Danielsville (Pennsylvania)